Баннут — ливанская фамилия. Известные носители:

 Баннут, Мохаммед Али (род. 1976) — ливанский профессиональный культурист.
 Баннут, Самир (род. 1955) — ливанский бодибилдер и актёр.